Glàucies d'Il·líria, rei dels taulantis, una de les tribus d'Il·líria 
 Glàucies, militar macedoni
 Glàucies, retòric atenenc.
 Glàucies, metge grec 
 Glàucies d'Egina, escultor grec